Amerikai Egyesült Államok
Piedmont - település Alabama államban
Piedmont - település Arizona államban
Piedmont - település Dél-Dakota államban
Piedmont - település Dél-Karolina államban
Piedmont – Észak-Karolina egyik régiója
Piedmont - település Kalifornia államban
Piedmont - település Kansas államban
Piedmont - település Missouri államban
Piedmont - település Mercer megyében, Nyugat-Virginia államban
Piedmont - település Mineral megyében, Nyugat-Virginia államban
Piedmont – település Oklahoma államban, Kingfisher megye legnagyobb városa
Piedmont – település Washington államban
Piedmont - település Wyyoming államban
Egyéb
Piedmont – vasúti járat az Amerikai Egyesült Államokban
Hasonló
Piemont – régió Északnyugat-Olaszországban, fővárosa Torino